La Gamma Ethniki 2020-2021 è stata la 2ª edizione del quarto livello del campionato greco di calcio con questa denominazione dopo la riforma dei campionati.

Da questa edizione le prime classificate dei gruppi 1, 2, 3, 4 e 5 si qualificano al girone finale "Nord". Mentre le prime classificate dei gruppi 6, 7, 8, 9 e 10 si qualificano al girone finale "Sud".

Dall'anno prossimo, con la soppressione della Football League avvenuta nell'estate 2021, la Gamma Ethniki tornerà a essere il terzo livello del calcio greco.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2021-2022

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2021-2022

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2021-2022

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2021-2022

Gruppo 5

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2021-2022

Gruppo 6

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2021-2022

Gruppo 7

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2021-2022

Gruppo 8

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2021-2022

Gruppo 9

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2021-2022

Gruppo 10

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso al girone finale
      Retrocesse nei Campionati regionali 2021-2022

Gironi finali

Girone Nord

Legenda:
     Ammesso in Super League 2 2021-2022

Girone Sud

Legenda:
     Ammesso in Super League 2 2021-2022

Note

Voci correlate 
 Souper Ligka Ellada 2020-2021
 Souper Ligka Ellada 2 2020-2021
 Football League 2020-2021
 Kypello Ellados 2020-2021

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2020
Calcio nel 2021